Reuß von Plauen ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Reuß von Plauen (1400–1470), 32. Hochmeister des Deutschen Ordens
 Heinrich II. Reuß von Plauen (1289–1350), Vogt und Herr von Plauen und Herr zu Greiz

Siehe auch:
 Plauen (Begriffsklärung)